Кубок маршала Тито 1974 () — 27-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1974
Спорт в Югославии в 1974 году
Югославия